Спирова — женская форма фамилии .
 Спирова, Августа Леонидовна (Миклашевская; 1891—1977) — русская и советская актриса драматического театра.
 Спирова, Наталья Александровна (1922—1942) — участница Великой Отечественной войны, санинструктор, гвардии красноармеец, Герой России (посмертно).
 Спирова, Наталья Григорьевна (род. 1979) — российская гандболистка, вратарь, мастер спорта международного класса.
 Спирова, Эльвира Маратовна (род. 1977) — российский философ, редактор. Главный редактор научных журналов «Философская мысль», «Психолог», «Современное образование», «Litera». Доктор философских наук. Руководитель Научно-образовательного центра Института философии РАН.